Редукция предков ( и ) — понятие в генеалогии, означающее уменьшение возможного количества предков у потомка, чьи родители имеют друг с другом родственные связи. Термин впервые применен Робертом С. Гундерсоном.

Описание 
Без учета редукции предков, родословное древо отдельного индивида представляет собой двоичное дерево, которое состоит из самого индивида в вершине этого дерева, его родителей (2), бабушек и дедушек (4), прабабушек и прадедушек (8), и так далее. Число людей в таком дереве растет экспоненциально, и, в конечном счёте, их количество становится невероятно велико. Так, исходя из этого принципа, у человека, живущего в XXI веке, 30 поколений назад (время Высокого Средневековья) число предков должно было бы составить 230, то есть более 1 миллиарда человек, что в два раза больше, чем всё население Земли на тот период времени.

Этот парадокс объясняется наличием у людей общих предков, ввиду случайных или неслучайных родственных браков. Отсюда, отдельный человек может занимать несколько мест в одном генеалогическом древе. Это возможно при какой-либо степени родства (зачастую неизвестного) родителей потомка. Например, ребёнок двоюродных родственников может иметь только 6 прабабушек и прадедушек вместо обычных 8. Это уменьшение количества предков и есть редукция предков. С её учётом родословное древо идёт к форме направленного ациклического графа.

Примеры 
Во многих обществах браки между родственниками происходили часто, из-за территориальных, социальных или идеологических ограничений. Межродственные браки поощрялись или даже требовались в некоторых культурах для скрепления семейных уз, поддержания здоровья и благополучия в семье (эндогамия). Условие заключения брака только между королевскими семьями в европейских монархиях привело к сокращению генофонда этих семей и заметному проявлению редукции предков. Так например, король Испании Альфонсо XII имел только 2 прабабок и 2 прадедов. Более того, двое из них, Карл IV и Мария-Луиза Пармская, были родителями его другой прабабки — Марии Изабеллы Испанской.

Дом Габсбургов является наглядным примером возникновения наследственных заболеваний непосредственно как результат редукции предков. Карл II (король Испании), последний представитель испанских Габсбургов, имел в родословной три брака типа дядя-племянница по прямой линии (у его отца и двух прадедов). В итоге его коэффициент инбридинга составил 25 %, что спровоцировало большое количество заболеваний.

Максимальная редукция предков с коэффициентом инбридинга 50 % происходит внутри одного поколения при наличии родителей сибсов; в таком случае у потомка будет только одна пара деда и бабки вместо двух. Если родители — неполнородные брат и сестра, у их потомка будет три предка через поколение, вместо четырёх (коэффициент 25 %).

Если произойдет прокреация между потомком и родителем, их отпрыск будет иметь четыре предка через поколение, хотя один из них в то же время будет приходиться ему родителем и поэтому не даст дополнительных генов. Тем не менее, такой вариант прокреации вызывает меньшую редукцию предков, чем вариант с полнокровными братом и сестрой. Подобная же ситуация при прокреации потомка и сибса своего родителя (подробнее см. Инбридинг).

В маленьких изолированных поселениях, например в островных племенах, редукция предков может приобрести крайние формы. Но в любом случае общая историческая тенденция к заключению браков внутри определённых географических пределов, обусловленная относительной иммобильностью населения до появления современного транспорта, означает, что большинство этих браков заключалось как минимум между дальними родственниками. Так, даже в Америке в XIX веке, стремление иммигрантов к принадлежности к своей этнической, языковой или культурной группе вылилось в большое количество родственных браков.

Если рассматривать как функцию времени t число предков данного индивида, живущих во время t, то вероятно, что для большинства людей эта функция достигнет максимума около 1200 г. н. э. Некоторые генетики полагают, что всё население Земли связано друг с другом в пределах 50 степеней родства, и, следовательно, предполагается существование общего предка современного человечества.

См. также 

 Родство
 Инцест
 Гаплотип
 Инбридинг
 Последний универсальный общий предок
 Генетическая генеалогия
 Неконтактные народы

Примечания

Ссылки 
 The Role of Inbreeding in the Extinction of a European Royal Dynasty
 On the Common Ancestors of All Living Humans, Douglas L. T. Rohde, Massachusetts Institute of Technology, November 11, 2003
 The Straight Dope: 2, 4, 8, 16, … how can you always have MORE ancestors as you go back in time?  — August 21, 1987
 The Mountain of Names (Genealogy)
 Very difficult puzzle based on Alphonso XII’s official pedigree

Генеалогия
Генеалогическая_терминология
Родственные отношения